Yuzhoulong qurenensis  (lat. “lagarto fino de Youling Sui”) es la única especie conocida del género fósil Yuzhoulong de dinosaurio  saurópodo macronario, que vivió a mediados del período Jurásico, hace aproximadamente 168 a 165 millones de años, durante el Bathoniense, en lo que hoy es Asia. Fue encontrado en la Formación Shaximiao del Jurásico Medio de Chongqing, China. Después del descubrimiento de una nueva cantera de la Formación Shaximiao en 2016, se descubrió el holotipo de Yuzhoulong, CLGRP V00013, en la ciudad de Pu'an en el condado de Yunyang en Chongqing. Fue nombrado como género y especie distintos por Dai y colegas en en 2022. El nombre genérico , Yuzhoulong, honra a "Yuzhou", el antiguo nombre de Chongqing, mientras que el nombre específico , Y. qurenensis, se deriva de Quren, el antiguo nombre de Yunyang.

Yuzhoulong solo se conoce a partir de un esqueleto parcial, incluido un cráneo parcial, de un individuo subadulto inmaduro. Estaba parcialmente enterrado en la roca en el momento de su descripción, mezclado con los fósiles de otro saurópodo sin nombre. En 2022, Dai et al. agregarón Yuzhoulong a una serie de diferentes análisis filogenéticos, que consistentemente lo recuperaron como un macronario basal. Esto prueba que los macronarios existieron al menos en el Jurásico medio, lo que indica una mayor diversidad de neosaurópodos en esta edad. El cladograma a continuación muestra los resultados de uno de sus análisis filogenéticos.

Referencias 

Macronaria
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Jurásico Medio